

Cinema 
 Jacob – film del 2011 diretto da Larry Wade Carrell

Persone 
 Alex Jacob – giocatore di poker statunitense
 Alexandre Marius Jacob – anarchico francese
 Charlee Jacob – scrittrice statunitense
 Claire Jacob – calciatrice francese
 Claud Jacob – militare britannico
 Cristina Jacob – regista romena
 Domien Jacob – ginnasta belga
 François Jacob – biologo francese
 Georges Jacob – ebanista francese
 Gilles Jacob – critico cinematografico, regista e produttore francese
 Gordon Jacob – compositore britannico
 Haley Jacob – pallavolista statunitense
 Heinrich Eduard Jacob – giornalista, scrittore e drammaturgo tedesco naturalizzato statunitense
 Irène Jacob – attrice cinematografica e attrice teatrale francese naturalizzata svizzera
 John J. Jacob – politico statunitense
 Katerina Jacob – attrice e doppiatrice tedesca con cittadinanza canadese
 Luis Jacob – cestista peruviano
 Marcel Jacob – bassista svedese
 Marius Jacob – anarchico francese
 Matthias Jacob – allenatore di biathlon ed ex biatleta tedesco
 Max Jacob – poeta, pittore, scrittore e critico francese
 Pineas Jacob – calciatore namibiano
 Simone Jacob – politica francese
 Sydney Jacob – tennista indiano naturalizzato britannico
 Sylvie Jacob – attrice e doppiatrice francese

Televisione 
 Giacobbe (Jacob) – film tv del 1994 diretto da Peter Hall
 Jacob – personaggio di Lost 3725

Altro 
 Jacob – variante in diverse lingue del nome proprio Giacobbe/Giacomo